Naomi (Bíblia)
 Noemi (cantora) (* 1982)
 Estação Ferroviária de Noémi — antiga gare da Linha da Beira Alta, em Portugal

Desambiguações de antropônimos